Helena Sikorska (ur. 1873) – doktor medycyny
 Helena Sikorska (1888–1972) – działaczka społeczna, żona generała broni Władysława Sikorskiego
 Helena Sikorska ps. „Ob. Wirska” (1898 ? 1899–1920) – członkini POW na Wschodzie, odznaczona pośmiertnie Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Walecznych
 Helena Maria Sikorska (1899–1960) – biolog, pedagog
 Helena Sikorska ps. „Irka Czarna” (zm. 1944) – żołnierz Pułku AK „Baszta”, uczestniczka powstania warszawskiego, odznaczona Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami

Przypisy